Begrenzer steht für:

 Begrenzer in der Elektroakustik, siehe Limiter
 Drehzahlbegrenzer bei Verbrennungskraftmaschinen
 Druckbegrenzer, elektromechanisches Bauteil für Druckgeräte
 Geschwindigkeitsbegrenzer, Einrichtung zur Begrenzung der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit
 Überspannungsableiter, Bauteil zum Begrenzen gefährlicher Überspannungen in elektrischen Leitungen und Geräten

Siehe auch: